Илюшкино — название населённых пунктов в России:

 Илюшкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Илюшкино — остановочный пункт (населённый пункт) в Калачинском районе Омской области.
 Илюшкино — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Илюшкино — село в Павловском районе Ульяновской области.

См. также 
Илюшкинская